Кроттендорф-Гайсфельд () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Фойтсберг.  . Официальный код  —  61611.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Зигфрид Эркер (Erker) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 7 мест.
 АНП занимает 6 мест.
 местный список: 2 места.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Города Штирии